Чабаново — название населённых пунктов на Украине:

 Чабаново — посёлок в Песчанском районе Винницкой области.
 Чабаново — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Чабаново — село в Белокуракинском районе Луганской области.

См. также 
 Чабанов